Ungsvenskarna kan syfta på:

 Ungsvenskarna (1934) – namnet på Allmänna valmansförbundets ungdomsförbund 1934-1946
 Ungsvenskarna SDU, Sverigedemokraternas ungdomsförbund från 2015, se Sverigedemokratisk ungdom (2015).